

Бондкув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Бондкув — село в гміні Ґощин Груєцького повіту Мазовецького воєводства